

Patronyme 

 Alfred Goux (1876-1948), maire de Dakar ;
 Charles Le Goux de La Berchère (1647-1719), archevêque catholique d'Albi puis de Narbonne ;
 
 Fernand Goux (1899-2008), militaire français de la Première Guerre mondiale ;
 Jean-Joseph Goux (né en 1943), philosophe français ;
 Jean-Paul Goux (né en 1948), écrivain français ;
 Jules Goux (1885-1965), pilote automobile français ;
 Pierre Goux (1827-1904), évêque de Versailles de 1877 à 1904 ;
 Pierre-Denis Goux (né en 1985), dessinateur de bande dessinée français.

Toponyme 

 Goux, commune française du Gers
 Goux, ancienne commune française du Jura
 Goux, ancien nom de la commune de La Couarde (Deux-Sèvres)
 Goux-sous-Landet, commune française du Doubs (Bourgogne-Franche-Comté)
 Goux-lès-Dambelin, commune française du Doubs
 Goux-les-Usiers, commune française du Doubs